Кіран Калкін (англ. Kieran Culkin рід. 30 вересня 1982, Нью-Йорк, США) — американський актор.
 Рорі Калкін Рорі Х'ю Калкін () — американський актор. 
 Маколей Калкін (; *26 серпня 1980) — один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голівуду